Grashoff ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Grashoff (* 1937), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor
 David Grashoff (* 1973), deutscher Schriftsteller
 Eberhard Grashoff (1928–2020), deutscher Journalist
 Hans Grashoff (1862–1938), deutscher Verwaltungsjurist
 Helmut Grashoff (1928–1997), Manager von Borussia Mönchengladbach
 Malte Grashoff (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Rik Grashoff (* 1961), niederländischer Ingenieur und Politiker
 Udo Grashoff (* 1966), deutscher Schriftsteller und Historiker
 Wilhelm Grashoff (1828–1903), deutscher evangelischer Pfarrer und Autor

Grashoff ist zudem
 Grashoff (Bremen), Wein- und Feinkostgeschäft und Bistro in Bremen

Siehe auch:
 Grashof
 Grasshoff
 Graßhoff